|-
|(135001)||2001 HR21|| align=right|17,1|| align=right|2,172|| align=right|0,139|| align=right|1,81|| align=right|3,200||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135002)||2001 HU27|| align=right|15,1|| align=right|2,719|| align=right|0,230|| align=right|14,19|| align=right|4,483||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135003)||2001 HQ45|| align=right|14,4|| align=right|2,737|| align=right|0,198|| align=right|11,42|| align=right|4,528||MBA||17. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135004)||2001 HZ45|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,134|| align=right|8,35|| align=right|4,214||MBA||17. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135005)||2001 HC54|| align=right|16,8|| align=right|1,892|| align=right|0,061|| align=right|20,85|| align=right|2,603||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135006)||2001 HB58|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,326|| align=right|13,98|| align=right|4,260||MBA||25. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135007)||2001 HF58|| align=right|15,7|| align=right|2,641|| align=right|0,159|| align=right|13,37|| align=right|4,292||MBA||25. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135008)||2001 JB|| align=right|16,2|| align=right|2,697|| align=right|0,154|| align=right|14,30|| align=right|4,427||MBA||2. května 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(135009)||2001 JQ2|| align=right|16,4|| align=right|2,595|| align=right|0,202|| align=right|8,10|| align=right|4,179||MBA||15. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135010)||2001 JA9|| align=right|16,1|| align=right|2,680|| align=right|0,139|| align=right|10,74|| align=right|4,387||MBA||15. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135011)||2001 KR12|| align=right|14,6|| align=right|2,698|| align=right|0,115|| align=right|13,12|| align=right|4,430||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135012)||2001 KX12|| align=right|14,8|| align=right|2,761|| align=right|0,185|| align=right|8,87|| align=right|4,587||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135013)||2001 KY16|| align=right|14,4|| align=right|2,739|| align=right|0,239|| align=right|12,19|| align=right|4,533||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135014)||2001 KZ25|| align=right|15,4|| align=right|2,435|| align=right|0,138|| align=right|0,76|| align=right|3,798||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135015)||2001 KU36|| align=right|16,2|| align=right|2,289|| align=right|0,133|| align=right|3,71|| align=right|3,463||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135016)||2001 KD41|| align=right|15,7|| align=right|2,641|| align=right|0,179|| align=right|11,59|| align=right|4,291||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135017)||2001 KC44|| align=right|14,6|| align=right|2,682|| align=right|0,265|| align=right|15,92|| align=right|4,392||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135018)||2001 KZ44|| align=right|15,1|| align=right|2,731|| align=right|0,134|| align=right|9,76|| align=right|4,513||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135019)||2001 KE46|| align=right|15,2|| align=right|2,753|| align=right|0,225|| align=right|13,55|| align=right|4,568||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135020)||2001 KA50|| align=right|14,7|| align=right|2,746|| align=right|0,222|| align=right|13,13|| align=right|4,550||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135021)||2001 KB55|| align=right|16,2|| align=right|2,587|| align=right|0,227|| align=right|3,15|| align=right|4,160||MBA||26. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135022)||2001 KK65|| align=right|14,7|| align=right|2,666|| align=right|0,140|| align=right|12,82|| align=right|4,353||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135023)||2001 KL75|| align=right|14,9|| align=right|2,711|| align=right|0,099|| align=right|14,67|| align=right|4,462||MBA||31. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135024)||2001 KO76|| align=right|6,8|| align=right|43,94|| align=right|0,109|| align=right|2,15|| align=right|292||CBW||23. května 2001||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(135025)||2001 LW5|| align=right|16,2|| align=right|2,587|| align=right|0,145|| align=right|7,95|| align=right|4,160||MBA||12. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135026)||2001 LW12|| align=right|14,7|| align=right|2,784|| align=right|0,136|| align=right|20,11|| align=right|4,644||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135027)||2001 LZ13|| align=right|14,5|| align=right|2,806|| align=right|0,245|| align=right|6,83|| align=right|4,700||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135028)||2001 MH4|| align=right|15,2|| align=right|2,753|| align=right|0,308|| align=right|21,33|| align=right|4,567||MBA||21. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135029)||2001 MC8|| align=right|15,1|| align=right|2,850|| align=right|0,230|| align=right|10,19|| align=right|4,811||MBA||20. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135030)||2001 ME10|| align=right|16,8|| align=right|2,303|| align=right|0,258|| align=right|1,33|| align=right|3,494||MBA||24. června 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(135031)||2001 ME20|| align=right|14,6|| align=right|2,804|| align=right|0,142|| align=right|16,87|| align=right|4,696||MBA||25. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135032)||2001 ME27|| align=right|14,6|| align=right|3,059|| align=right|0,022|| align=right|18,19|| align=right|5,350||MBA||20. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135033)||2001 MH29|| align=right|16,0|| align=right|2,436|| align=right|0,162|| align=right|3,29|| align=right|3,801||MBA||27. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135034)||2001 MM30|| align=right|14,3|| align=right|3,006|| align=right|0,101|| align=right|10,95|| align=right|5,212||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135035)||2001 NC5|| align=right|16,4|| align=right|2,840|| align=right|0,172|| align=right|3,20|| align=right|4,786||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135036)||2001 NF11|| align=right|15,6|| align=right|2,796|| align=right|0,212|| align=right|4,71|| align=right|4,674||MBA||14. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135037)||2001 NK16|| align=right|15,1|| align=right|2,762|| align=right|0,289|| align=right|9,90|| align=right|4,590||MBA||14. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135038)||2001 NS20|| align=right|14,9|| align=right|2,974|| align=right|0,175|| align=right|9,48|| align=right|5,129||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135039)||2001 OA2|| align=right|14,5|| align=right|2,748|| align=right|0,281|| align=right|6,15|| align=right|4,555||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135040)||2001 OC10|| align=right|15,3|| align=right|2,758|| align=right|0,071|| align=right|2,79|| align=right|4,581||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135041)||2001 OU12|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,178|| align=right|4,85|| align=right|3,694||MBA||21. července 2001||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(135042)||2001 OE19|| align=right|15,1|| align=right|2,810|| align=right|0,175|| align=right|14,05|| align=right|4,708||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135043)||2001 OR23|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,045|| align=right|8,10|| align=right|5,114||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135044)||2001 OM30|| align=right|14,8|| align=right|2,974|| align=right|0,114|| align=right|11,85|| align=right|5,129||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135045)||2001 OF32|| align=right|14,9|| align=right|2,729|| align=right|0,182|| align=right|13,13|| align=right|4,507||MBA||24. července 2001||Lake Tekapo||I. P. Griffin; N. Brady
|-
|(135046)||2001 OX42|| align=right|14,2|| align=right|3,068|| align=right|0,079|| align=right|9,31|| align=right|5,372||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135047)||2001 ON44|| align=right|14,5|| align=right|3,050|| align=right|0,048|| align=right|12,81|| align=right|5,326||MBA||23. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135048)||2001 OT46|| align=right|15,7|| align=right|2,797|| align=right|0,171|| align=right|5,16|| align=right|4,677||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135049)||2001 OX53|| align=right|15,8|| align=right|2,341|| align=right|0,176|| align=right|12,75|| align=right|3,581||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135050)||2001 OK55|| align=right|15,2|| align=right|2,721|| align=right|0,103|| align=right|9,25|| align=right|4,488||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135051)||2001 OZ55|| align=right|14,4|| align=right|3,135|| align=right|0,077|| align=right|9,61|| align=right|5,550||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135052)||2001 OD56|| align=right|15,2|| align=right|3,085|| align=right|0,200|| align=right|12,66|| align=right|5,417||MBA||23. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135053)||2001 OJ59|| align=right|14,8|| align=right|2,790|| align=right|0,204|| align=right|12,56|| align=right|4,660||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135054)||2001 OX68|| align=right|14,2|| align=right|2,766|| align=right|0,176|| align=right|7,89|| align=right|4,599||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135055)||2001 OE76|| align=right|15,0|| align=right|2,867|| align=right|0,131|| align=right|15,81|| align=right|4,853||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135056)||2001 OY76|| align=right|15,0|| align=right|2,966|| align=right|0,186|| align=right|11,26|| align=right|5,107||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135057)||2001 OR81|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,123|| align=right|5,11|| align=right|3,515||MBA||26. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135058)||2001 OT87|| align=right|13,6|| align=right|3,109|| align=right|0,179|| align=right|16,61|| align=right|5,481||MBA||30. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135059)||2001 OX89|| align=right|15,0|| align=right|2,789|| align=right|0,237|| align=right|8,53|| align=right|4,657||MBA||23. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135060)||2001 ON101|| align=right|15,5|| align=right|2,758|| align=right|0,085|| align=right|2,77|| align=right|4,580||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135061)||2001 PG1|| align=right|17,7|| align=right|1,876|| align=right|0,150|| align=right|22,71|| align=right|2,569||MBA||3. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135062)||2001 PR7|| align=right|14,7|| align=right|2,879|| align=right|0,226|| align=right|9,12|| align=right|4,884||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135063)||2001 PB8|| align=right|14,5|| align=right|2,769|| align=right|0,128|| align=right|17,09|| align=right|4,608||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135064)||2001 PC13|| align=right|15,2|| align=right|2,994|| align=right|0,214|| align=right|10,99|| align=right|5,180||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135065)||2001 PF18|| align=right|14,3|| align=right|3,047|| align=right|0,141|| align=right|14,82|| align=right|5,319||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135066)||2001 PS23|| align=right|15,3|| align=right|3,035|| align=right|0,098|| align=right|7,83|| align=right|5,286||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135067)||2001 PU24|| align=right|14,6|| align=right|2,989|| align=right|0,119|| align=right|12,28|| align=right|5,167||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135068)||2001 PP27|| align=right|14,9|| align=right|2,779|| align=right|0,093|| align=right|7,26|| align=right|4,631||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135069)||2001 PV28|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,154|| align=right|9,82|| align=right|4,685||MBA||15. srpna 2001||Pises||M. Ory
|-
|(135070)||2001 PW30|| align=right|15,5|| align=right|2,981|| align=right|0,089|| align=right|11,05|| align=right|5,146||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135071)||2001 PF32|| align=right|15,7|| align=right|2,983|| align=right|0,087|| align=right|10,90|| align=right|5,150||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135072)||2001 PA34|| align=right|15,2|| align=right|3,025|| align=right|0,103|| align=right|10,41|| align=right|5,261||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135073)||2001 PH40|| align=right|14,9|| align=right|3,093|| align=right|0,120|| align=right|11,47|| align=right|5,440||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135074)||2001 PX41|| align=right|14,3|| align=right|3,075|| align=right|0,096|| align=right|9,56|| align=right|5,391||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135075)||2001 PL45|| align=right|14,6|| align=right|2,761|| align=right|0,202|| align=right|13,57|| align=right|4,587||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135076)||2001 PC56|| align=right|15,5|| align=right|2,788|| align=right|0,087|| align=right|3,26|| align=right|4,654||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135077)||2001 PE57|| align=right|14,2|| align=right|2,987|| align=right|0,020|| align=right|9,70|| align=right|5,163||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135078)||2001 PB58|| align=right|14,2|| align=right|2,986|| align=right|0,155|| align=right|12,58|| align=right|5,160||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135079)||2001 PH65|| align=right|15,5|| align=right|2,998|| align=right|0,163|| align=right|8,57|| align=right|5,189||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135080)||2001 PP65|| align=right|15,0|| align=right|2,971|| align=right|0,090|| align=right|4,79|| align=right|5,121||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135081)||2001 QY9|| align=right|15,0|| align=right|2,920|| align=right|0,173|| align=right|5,51|| align=right|4,989||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135082)||2001 QV19|| align=right|15,4|| align=right|2,808|| align=right|0,178|| align=right|2,77|| align=right|4,706||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135083)||2001 QR23|| align=right|14,7|| align=right|2,899|| align=right|0,331|| align=right|5,61|| align=right|4,936||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135084)||2001 QL31|| align=right|15,2|| align=right|2,705|| align=right|0,159|| align=right|9,19|| align=right|4,447||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135085)||2001 QZ38|| align=right|15,0|| align=right|2,786|| align=right|0,111|| align=right|2,76|| align=right|4,650||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135086)||2001 QY42|| align=right|15,4|| align=right|2,805|| align=right|0,116|| align=right|5,12|| align=right|4,696||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135087)||2001 QY46|| align=right|15,0|| align=right|2,982|| align=right|0,055|| align=right|9,27|| align=right|5,149||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135088)||2001 QV57|| align=right|15,6|| align=right|3,015|| align=right|0,094|| align=right|11,05|| align=right|5,235||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135089)||2001 QC60|| align=right|15,3|| align=right|2,991|| align=right|0,158|| align=right|7,24|| align=right|5,172||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135090)||2001 QU61|| align=right|14,1|| align=right|3,088|| align=right|0,165|| align=right|11,53|| align=right|5,426||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135091)||2001 QV62|| align=right|15,7|| align=right|2,926|| align=right|0,201|| align=right|3,07|| align=right|5,005||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135092)||2001 QR65|| align=right|14,3|| align=right|3,051|| align=right|0,072|| align=right|8,53|| align=right|5,330||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135093)||2001 QG66|| align=right|15,1|| align=right|3,088|| align=right|0,115|| align=right|9,62|| align=right|5,427||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135094)||2001 QO69|| align=right|14,4|| align=right|3,050|| align=right|0,139|| align=right|9,95|| align=right|5,326||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135095)||2001 QJ71|| align=right|15,4|| align=right|2,552|| align=right|0,161|| align=right|29,43|| align=right|4,077||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135096)||2001 QD73|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,197|| align=right|22,54|| align=right|3,559||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135097)||2001 QY73|| align=right|14,9|| align=right|2,730|| align=right|0,124|| align=right|9,19|| align=right|4,510||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135098)||2001 QE78|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,246|| align=right|1,81|| align=right|5,570||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135099)||2001 QB81|| align=right|14,4|| align=right|3,164|| align=right|0,153|| align=right|17,16|| align=right|5,628||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135100)||2001 QO81|| align=right|15,0|| align=right|3,058|| align=right|0,145|| align=right|8,08|| align=right|5,346||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135101)||2001 QT83|| align=right|14,7|| align=right|2,675|| align=right|0,195|| align=right|16,51|| align=right|4,374||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135102)||2001 QJ84|| align=right|14,0|| align=right|3,018|| align=right|0,140|| align=right|12,99|| align=right|5,241||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135103)||2001 QV84|| align=right|14,7|| align=right|2,924|| align=right|0,100|| align=right|9,60|| align=right|5,000||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135104)||2001 QO90|| align=right|14,1|| align=right|2,941|| align=right|0,168|| align=right|12,90|| align=right|5,044||MBA||21. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135105)||2001 QN91|| align=right|14,2|| align=right|3,101|| align=right|0,247|| align=right|15,71|| align=right|5,459||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135106)||2001 QN100|| align=right|14,2|| align=right|3,112|| align=right|0,288|| align=right|25,00|| align=right|5,490||MBA||22. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135107)||2001 QZ100|| align=right|14,4|| align=right|2,956|| align=right|0,130|| align=right|10,99|| align=right|5,082||MBA||19. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135108)||2001 QS101|| align=right|14,4|| align=right|3,085|| align=right|0,106|| align=right|13,69|| align=right|5,417||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135109)||2001 QN104|| align=right|14,7|| align=right|2,831|| align=right|0,105|| align=right|8,49|| align=right|4,763||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135110)||2001 QP106|| align=right|16,2|| align=right|2,331|| align=right|0,212|| align=right|4,70|| align=right|3,558||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135111)||2001 QV112|| align=right|13,9|| align=right|3,075|| align=right|0,026|| align=right|9,54|| align=right|5,392||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135112)||2001 QW112|| align=right|14,5|| align=right|3,036|| align=right|0,095|| align=right|10,66|| align=right|5,288||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135113)||2001 QH113|| align=right|14,2|| align=right|2,975|| align=right|0,072|| align=right|10,10|| align=right|5,131||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135114)||2001 QM113|| align=right|13,7|| align=right|2,984|| align=right|0,072|| align=right|9,15|| align=right|5,154||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135115)||2001 QA115|| align=right|15,1|| align=right|3,026|| align=right|0,239|| align=right|6,60|| align=right|5,262||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135116)||2001 QD115|| align=right|13,8|| align=right|3,089|| align=right|0,036|| align=right|8,84|| align=right|5,428||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135117)||2001 QK116|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,221|| align=right|6,81|| align=right|3,452||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135118)||2001 QT117|| align=right|14,9|| align=right|3,133|| align=right|0,224|| align=right|16,62|| align=right|5,544||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135119)||2001 QB128|| align=right|14,7|| align=right|3,020|| align=right|0,136|| align=right|7,48|| align=right|5,248||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135120)||2001 QP130|| align=right|15,0|| align=right|3,024|| align=right|0,046|| align=right|10,58|| align=right|5,257||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135121)||2001 QO137|| align=right|14,2|| align=right|3,014|| align=right|0,083|| align=right|8,44|| align=right|5,231||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135122)||2001 QH139|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,127|| align=right|9,41|| align=right|5,456||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135123)||2001 QE140|| align=right|14,8|| align=right|3,172|| align=right|0,296|| align=right|25,86|| align=right|5,648||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135124)||2001 QT146|| align=right|14,5|| align=right|2,985|| align=right|0,153|| align=right|13,82|| align=right|5,157||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135125)||2001 QP155|| align=right|15,0|| align=right|2,932|| align=right|0,199|| align=right|3,87|| align=right|5,020||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135126)||2001 QX158|| align=right|15,0|| align=right|2,896|| align=right|0,064|| align=right|1,97|| align=right|4,928||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135127)||2001 QR160|| align=right|15,2|| align=right|3,041|| align=right|0,107|| align=right|6,67|| align=right|5,301||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135128)||2001 QW162|| align=right|15,1|| align=right|3,057|| align=right|0,057|| align=right|6,98|| align=right|5,345||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135129)||2001 QR169|| align=right|15,9|| align=right|2,290|| align=right|0,242|| align=right|4,57|| align=right|3,465||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135130)||2001 QA171|| align=right|14,4|| align=right|3,058|| align=right|0,202|| align=right|11,76|| align=right|5,347||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135131)||2001 QB174|| align=right|14,8|| align=right|3,012|| align=right|0,140|| align=right|9,01|| align=right|5,226||MBA||26. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135132)||2001 QJ177|| align=right|15,5|| align=right|2,851|| align=right|0,143|| align=right|8,96|| align=right|4,812||MBA||21. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135133)||2001 QD179|| align=right|14,0|| align=right|3,086|| align=right|0,223|| align=right|14,44|| align=right|5,421||MBA||28. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135134)||2001 QE179|| align=right|13,7|| align=right|2,992|| align=right|0,116|| align=right|11,50|| align=right|5,173||MBA||28. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135135)||2001 QD180|| align=right|14,5|| align=right|3,064|| align=right|0,074|| align=right|15,96|| align=right|5,362||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135136)||2001 QT182|| align=right|14,9|| align=right|3,039|| align=right|0,158|| align=right|12,51|| align=right|5,297||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135137)||2001 QX182|| align=right|14,0|| align=right|3,183|| align=right|0,107|| align=right|20,25|| align=right|5,678||MBA||22. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135138)||2001 QY187|| align=right|14,4|| align=right|3,101|| align=right|0,153|| align=right|16,27|| align=right|5,461||MBA||21. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135139)||2001 QD195|| align=right|14,9|| align=right|3,021|| align=right|0,215|| align=right|14,44|| align=right|5,250||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135140)||2001 QJ197|| align=right|16,0|| align=right|1,924|| align=right|0,060|| align=right|17,75|| align=right|2,669||MBA||22. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135141)||2001 QH201|| align=right|14,5|| align=right|3,007|| align=right|0,051|| align=right|8,62|| align=right|5,215||MBA||22. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135142)||2001 QU201|| align=right|14,5|| align=right|3,104|| align=right|0,256|| align=right|25,17|| align=right|5,469||MBA||22. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135143)||2001 QX204|| align=right|15,6|| align=right|3,004|| align=right|0,135|| align=right|7,75|| align=right|5,206||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135144)||2001 QY209|| align=right|15,6|| align=right|2,842|| align=right|0,127|| align=right|12,34|| align=right|4,791||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135145)||2001 QA211|| align=right|14,3|| align=right|2,973|| align=right|0,116|| align=right|10,17|| align=right|5,124||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135146)||2001 QJ212|| align=right|14,6|| align=right|3,109|| align=right|0,089|| align=right|8,14|| align=right|5,482||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135147)||2001 QS217|| align=right|16,0|| align=right|2,542|| align=right|0,169|| align=right|2,41|| align=right|4,053||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135148)||2001 QT217|| align=right|14,4|| align=right|3,033|| align=right|0,057|| align=right|9,93|| align=right|5,280||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135149)||2001 QZ217|| align=right|14,6|| align=right|3,066|| align=right|0,092|| align=right|9,15|| align=right|5,368||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135150)||2001 QC218|| align=right|14,7|| align=right|3,052|| align=right|0,209|| align=right|2,33|| align=right|5,332||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135151)||2001 QN219|| align=right|13,9|| align=right|3,175|| align=right|0,117|| align=right|20,97|| align=right|5,657||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135152)||2001 QO219|| align=right|16,7|| align=right|1,939|| align=right|0,109|| align=right|17,53|| align=right|2,699||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135153)||2001 QF223|| align=right|15,0|| align=right|2,979|| align=right|0,096|| align=right|10,10|| align=right|5,141||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135154)||2001 QR224|| align=right|14,5|| align=right|2,768|| align=right|0,165|| align=right|9,92|| align=right|4,605||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135155)||2001 QK225|| align=right|14,7|| align=right|3,016|| align=right|0,079|| align=right|9,41|| align=right|5,237||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135156)||2001 QS229|| align=right|15,4|| align=right|3,043|| align=right|0,226|| align=right|6,94|| align=right|5,307||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135157)||2001 QO230|| align=right|16,3|| align=right|2,542|| align=right|0,144|| align=right|6,16|| align=right|4,052||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135158)||2001 QQ232|| align=right|15,2|| align=right|3,010|| align=right|0,213|| align=right|2,47|| align=right|5,220||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135159)||2001 QG235|| align=right|16,3|| align=right|2,248|| align=right|0,207|| align=right|2,46|| align=right|3,370||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135160)||2001 QL241|| align=right|15,5|| align=right|3,017|| align=right|0,164|| align=right|1,47|| align=right|5,240||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135161)||2001 QN241|| align=right|14,1|| align=right|3,089|| align=right|0,084|| align=right|9,80|| align=right|5,428||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135162)||2001 QW243|| align=right|15,2|| align=right|3,049|| align=right|0,119|| align=right|8,94|| align=right|5,322||MBA||24. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135163)||2001 QP244|| align=right|15,4|| align=right|3,114|| align=right|0,190|| align=right|14,59|| align=right|5,494||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135164)||2001 QH248|| align=right|14,6|| align=right|3,163|| align=right|0,162|| align=right|13,42|| align=right|5,626||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135165)||2001 QT249|| align=right|15,0|| align=right|2,964|| align=right|0,077|| align=right|10,28|| align=right|5,103||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135166)||2001 QP252|| align=right|14,4|| align=right|2,739|| align=right|0,186|| align=right|11,57|| align=right|4,533||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135167)||2001 QZ252|| align=right|15,0|| align=right|3,021|| align=right|0,220|| align=right|8,64|| align=right|5,251||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135168)||2001 QA253|| align=right|14,9|| align=right|2,999|| align=right|0,077|| align=right|8,60|| align=right|5,193||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135169)||2001 QQ255|| align=right|14,7|| align=right|3,122|| align=right|0,070|| align=right|8,62|| align=right|5,516||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135170)||2001 QL262|| align=right|14,4|| align=right|3,035|| align=right|0,093|| align=right|11,06|| align=right|5,288||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135171)||2001 QX262|| align=right|15,0|| align=right|3,054|| align=right|0,106|| align=right|10,23|| align=right|5,336||MBA||25. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135172)||2001 QL265|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,084|| align=right|10,25|| align=right|5,123||MBA||26. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135173)||2001 QN267|| align=right|15,7|| align=right|1,884|| align=right|0,133|| align=right|19,95|| align=right|2,586||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135174)||2001 QC270|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,142|| align=right|3,82|| align=right|3,698||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135175)||2001 QP270|| align=right|16,1|| align=right|2,771|| align=right|0,079|| align=right|6,22|| align=right|4,612||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135176)||2001 QG278|| align=right|15,2|| align=right|2,977|| align=right|0,220|| align=right|16,73|| align=right|5,136||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135177)||2001 QT278|| align=right|15,6|| align=right|2,970|| align=right|0,263|| align=right|15,74|| align=right|5,118||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135178)||2001 QL282|| align=right|14,6|| align=right|3,097|| align=right|0,139|| align=right|27,84|| align=right|5,449||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135179)||2001 QV282|| align=right|14,1|| align=right|3,004|| align=right|0,071|| align=right|11,82|| align=right|5,205||MBA||19. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135180)||2001 QT291|| align=right|15,6|| align=right|2,690|| align=right|0,164|| align=right|8,74|| align=right|4,412||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135181)||2001 QJ295|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,160|| align=right|5,24|| align=right|3,549||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135182)||2001 QT322|| align=right|6,1|| align=right|36,99|| align=right|0,022|| align=right|1,85|| align=right|225||CNT||21. srpna 2001||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(135183)||2001 QK329|| align=right|15,0|| align=right|2,930|| align=right|0,087|| align=right|16,69|| align=right|5,014||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135184)||2001 QM329|| align=right|15,6|| align=right|2,990|| align=right|0,066|| align=right|8,87|| align=right|5,169||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135185)||2001 RR|| align=right|14,2|| align=right|3,047|| align=right|0,016|| align=right|8,05|| align=right|5,318||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135186)||2001 RH2|| align=right|16,0|| align=right|1,899|| align=right|0,081|| align=right|21,91|| align=right|2,617||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135187)||2001 RH10|| align=right|13,4|| align=right|3,141|| align=right|0,051|| align=right|21,72|| align=right|5,565||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135188)||2001 RA14|| align=right|14,5|| align=right|3,127|| align=right|0,148|| align=right|17,65|| align=right|5,528||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135189)||2001 RT18|| align=right|14,9|| align=right|3,016|| align=right|0,103|| align=right|8,13|| align=right|5,238||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135190)||2001 RD19|| align=right|14,2|| align=right|3,128|| align=right|0,059|| align=right|14,99|| align=right|5,531||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135191)||2001 RS19|| align=right|14,8|| align=right|2,914|| align=right|0,061|| align=right|2,10|| align=right|4,974||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135192)||2001 RZ22|| align=right|14,4|| align=right|3,097|| align=right|0,101|| align=right|17,50|| align=right|5,449||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135193)||2001 RR23|| align=right|15,7|| align=right|2,987|| align=right|0,216|| align=right|2,51|| align=right|5,162||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135194)||2001 RY23|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,211|| align=right|2,03|| align=right|3,590||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135195)||2001 RO29|| align=right|16,9|| align=right|2,380|| align=right|0,182|| align=right|1,34|| align=right|3,670||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135196)||2001 RF38|| align=right|15,4|| align=right|2,871|| align=right|0,053|| align=right|4,35|| align=right|4,863||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135197)||2001 RB42|| align=right|16,2|| align=right|3,067|| align=right|0,142|| align=right|7,36|| align=right|5,370||MBA||11. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135198)||2001 RX42|| align=right|14,9|| align=right|2,965|| align=right|0,063|| align=right|9,41|| align=right|5,106||MBA||6. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135199)||2001 RV44|| align=right|14,4|| align=right|3,146|| align=right|0,238|| align=right|17,33|| align=right|5,580||MBA||13. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135200)||2001 RR49|| align=right|16,0|| align=right|2,479|| align=right|0,208|| align=right|1,07|| align=right|3,903||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135201)||2001 RN52|| align=right|15,0|| align=right|2,940|| align=right|0,104|| align=right|10,93|| align=right|5,039||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135202)||2001 RC53|| align=right|14,8|| align=right|2,971|| align=right|0,110|| align=right|10,83|| align=right|5,119||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135203)||2001 RV53|| align=right|16,0|| align=right|2,565|| align=right|0,121|| align=right|3,88|| align=right|4,107||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135204)||2001 RW56|| align=right|14,6|| align=right|2,947|| align=right|0,035|| align=right|10,57|| align=right|5,059||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135205)||2001 RO60|| align=right|14,7|| align=right|3,095|| align=right|0,071|| align=right|9,89|| align=right|5,444||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135206)||2001 RF61|| align=right|15,2|| align=right|3,024|| align=right|0,114|| align=right|6,31|| align=right|5,259||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135207)||2001 RD67|| align=right|14,3|| align=right|3,134|| align=right|0,080|| align=right|9,18|| align=right|5,547||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135208)||2001 RF68|| align=right|14,0|| align=right|3,145|| align=right|0,170|| align=right|5,29|| align=right|5,577||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135209)||2001 RB69|| align=right|17,1|| align=right|2,220|| align=right|0,206|| align=right|5,69|| align=right|3,307||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135210)||2001 RO70|| align=right|14,2|| align=right|3,013|| align=right|0,158|| align=right|6,66|| align=right|5,230||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135211)||2001 RL72|| align=right|14,4|| align=right|3,062|| align=right|0,146|| align=right|11,28|| align=right|5,358||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135212)||2001 RZ72|| align=right|14,5|| align=right|3,053|| align=right|0,250|| align=right|8,65|| align=right|5,335||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135213)||2001 RE82|| align=right|14,1|| align=right|3,070|| align=right|0,114|| align=right|8,76|| align=right|5,379||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135214)||2001 RE85|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,096|| align=right|8,06|| align=right|5,170||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135215)||2001 RT85|| align=right|16,4|| align=right|2,395|| align=right|0,151|| align=right|2,33|| align=right|3,707||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135216)||2001 RQ86|| align=right|15,3|| align=right|3,086|| align=right|0,056|| align=right|1,40|| align=right|5,420||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135217)||2001 RH88|| align=right|15,1|| align=right|3,072|| align=right|0,102|| align=right|10,42|| align=right|5,384||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135218)||2001 RC92|| align=right|14,6|| align=right|3,080|| align=right|0,029|| align=right|9,80|| align=right|5,405||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135219)||2001 RN94|| align=right|15,8|| align=right|2,706|| align=right|0,204|| align=right|8,24|| align=right|4,451||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135220)||2001 RX100|| align=right|15,3|| align=right|3,059|| align=right|0,203|| align=right|3,08|| align=right|5,349||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135221)||2001 RK101|| align=right|14,5|| align=right|3,108|| align=right|0,138|| align=right|12,28|| align=right|5,477||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135222)||2001 RS103|| align=right|14,4|| align=right|3,068|| align=right|0,196|| align=right|5,30|| align=right|5,374||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135223)||2001 RK109|| align=right|14,6|| align=right|2,932|| align=right|0,039|| align=right|0,99|| align=right|5,019||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135224)||2001 RO119|| align=right|16,1|| align=right|2,321|| align=right|0,211|| align=right|5,20|| align=right|3,535||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135225)||2001 RU119|| align=right|14,9|| align=right|3,139|| align=right|0,097|| align=right|10,18|| align=right|5,560||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135226)||2001 RE120|| align=right|15,5|| align=right|3,069|| align=right|0,130|| align=right|4,72|| align=right|5,375||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135227)||2001 RX121|| align=right|15,1|| align=right|3,131|| align=right|0,099|| align=right|3,87|| align=right|5,540||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135228)||2001 RB124|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,167|| align=right|3,55|| align=right|3,595||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135229)||2001 RM126|| align=right|14,9|| align=right|3,024|| align=right|0,120|| align=right|10,12|| align=right|5,259||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135230)||2001 RC127|| align=right|14,3|| align=right|3,132|| align=right|0,090|| align=right|16,52|| align=right|5,542||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135231)||2001 RC136|| align=right|14,2|| align=right|3,061|| align=right|0,089|| align=right|10,83|| align=right|5,353||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135232)||2001 RY139|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,152|| align=right|2,97|| align=right|3,603||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135233)||2001 RY141|| align=right|15,9|| align=right|1,926|| align=right|0,112|| align=right|17,76|| align=right|2,673||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135234)||2001 RT142|| align=right|15,3|| align=right|3,175|| align=right|0,223|| align=right|15,39|| align=right|5,656||MBA||11. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135235)||2001 RU150|| align=right|14,8|| align=right|3,120|| align=right|0,100|| align=right|6,11|| align=right|5,510||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135236)||2001 RM151|| align=right|14,6|| align=right|3,119|| align=right|0,081|| align=right|10,65|| align=right|5,508||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135237)||2001 SP4|| align=right|14,8|| align=right|3,171|| align=right|0,017|| align=right|10,29|| align=right|5,647||MBA||18. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(135238)||2001 SM5|| align=right|16,1|| align=right|1,910|| align=right|0,069|| align=right|19,87|| align=right|2,638||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135239)||2001 SH9|| align=right|14,4|| align=right|3,068|| align=right|0,278|| align=right|13,41|| align=right|5,373||MBA||19. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(135240)||2001 SJ10|| align=right|15,7|| align=right|3,094|| align=right|0,181|| align=right|3,06|| align=right|5,442||MBA||19. září 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(135241)||2001 SS16|| align=right|14,7|| align=right|3,048|| align=right|0,122|| align=right|10,66|| align=right|5,322||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135242)||2001 SQ17|| align=right|14,9|| align=right|3,049|| align=right|0,089|| align=right|9,93|| align=right|5,323||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135243)||2001 ST17|| align=right|14,9|| align=right|3,047|| align=right|0,196|| align=right|2,43|| align=right|5,317||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135244)||2001 SA19|| align=right|14,5|| align=right|3,087|| align=right|0,082|| align=right|18,33|| align=right|5,424||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135245)||2001 SD19|| align=right|15,4|| align=right|3,004|| align=right|0,118|| align=right|2,76|| align=right|5,207||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135246)||2001 SO23|| align=right|14,8|| align=right|3,089|| align=right|0,026|| align=right|6,32|| align=right|5,427||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135247)||2001 SB30|| align=right|16,1|| align=right|2,463|| align=right|0,149|| align=right|6,46|| align=right|3,864||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135248)||2001 SN30|| align=right|15,2|| align=right|3,181|| align=right|0,124|| align=right|16,17|| align=right|5,671||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135249)||2001 SX30|| align=right|15,1|| align=right|3,110|| align=right|0,154|| align=right|10,61|| align=right|5,483||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135250)||2001 SY33|| align=right|14,8|| align=right|3,101|| align=right|0,202|| align=right|1,63|| align=right|5,459||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
CNT – skupina kentaurů,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek